Cattive abitudini – album discografico dei Massimo Volume del 2010
Cattive abitudini – film di Michael Lindsay-Hogg
 Cattive abitudini – graphic novel di Emidio Clementi e Gianluca Costantini del 2013
 Cattive Abitudini – gruppo musicale italiano